Otter Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Otter Creek Bridge (Buchanan County, Iowa), ID-Nr. 98000757
 Otter Creek Bridge (Fayette County, Iowa), ID-Nr. 98000781
 Otter Creek Bridge (Kansas), ID-Nr. 89002189